Serie (latein. serere „reihen“, „fügen“) bezeichnet:

 Fernsehserie, eine Abfolge von zusammenhängenden filmischen Werken im Fernsehen
 Schriftenreihe, eine Serie von Heften oder Bänden zu einem eingegrenzten Themenfeld
 Fortsetzungsgeschichte, fortlaufend veröffentlichte aufeinanderfolgende Abschnitte literarischer Werke
 Serie (Briefmarke) mehrere Briefmarken zu einem Thema mit meist unterschiedlichem Wert
 die gleichzeitige oder aufeinanderfolgende Erzeugung gleichartiger Produkte, siehe Serienfertigung
 durch Bildregeln verbundene Kunstwerke, siehe Serielle Kunst

 Serie (Geologie), eine Einheit in der Chronostratigraphie der Erdgeschichte
 Serie des Periodensystems, eine Einteilung der Elemente in der Chemie, siehe Elementkategorie
 in der biologischen Systematik eine hierarchische Stufe unterhalb der Gattung (Biologie)
 in der Atomphysik bzw. Spektroskopie eine Folge von Spektrallinien, beispielsweise die Balmer-Serie
 eine historische Bezeichnung der Ortschaft Seiry in der Gemeinde Lully FR im Kanton Freiburg, Schweiz

Sérié ist der Familienname folgender Personen:
 Thibault Sérié  (* 2000), deutsch-französischer Schauspieler

Siehe auch:
 seriell
 Gesetz der Serie
 Mehrteiler

ar:سلسلة